Itaka steht für:
 Itaka (Fluss), Nebenfluss des Tschorny Urjum in Russland
 Itaka (Russland), Siedlung städtischen Typs in der Region Transbaikalien, Russland (russisch )
 Itaka (Tansania), Gemeinde im Distrikt Mbozi, Tansania

Siehe auch:
 Ithaka, Insel in Griechenland